Haplotrema transfuga är en snäckart som först beskrevs av Hemphill 1892.  Haplotrema transfuga ingår i släktet Haplotrema och familjen Haplotrematidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
transfuga